CUW, sigle composé des trois lettres C, U et W, peut faire référence à :
 Concordia University Wisconsin, l'université Concordia dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis.

CUW est aussi un code qui peut faire référence à :
 Cube Cove, sur l'Île de l'Amirauté, en Alaska, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Curaçao, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays).

Code